Indian River (Michigan)
 Indian River Shores
 Indian River Estates
 Condado de Indian River

Desambiguação
Desambiguações de topônimos